Николай Александрович Михеев:
 Михеев, Николай Александрович (1900—1945) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Михеев, Николай Александрович (1911—1995) — советский футболист.
 Михеев, Николай Александрович (1923—1993) — советский и российский актёр.